Тизенгауз — польская огласовка остзейской фамилии Тизенгаузен, ветвь рода Тизенагузенов, переселившаяся из Остзейских провинций в Литву.
 Тизенгауз, Антоний (1733—1785) — политический и общественный деятель Великого княжества Литовского, один из талантливейших финансистов своего времени.
 Тизенгауз, Игнатий (1760—1822) — политический деятель Великого княжества Литовского, сторонник Наполеона, поддержавший его при вторжении в Россию, племянник Антония Тизенгауза.
 Тизенгауз, Константин (1786—1853) — полковник наполеоновской армии,  орнитолог, художник, коллекционер. Сын Игнатия Тизенагуза.
 Тизенгауз, София, в браке графиня Шуазёль-Гуфье (1790—1878) — фрейлина императора Александра I, писательница, автор мемуаров. Дочь Игнатия Тизенгауза.
 См. также 
 Тизенгаузен
 Тизенгаузены